Loong ist der Familienname folgender Personen:

 Farm Loong (* 2000), malaysischer Kugelstoßer 
 Max Loong (* 1980), Schweizer Moderator und Filmschauspieler

Siehe auch:

 Long